Евге́ний Зы́ков:
 Зыков, Евгений Васильевич (род. 1970) — советский боксёр, украинский тренер и спортивный функционер.
 Зыков, Евгений Кириллович (1932—1957) — погибший в Антарктиде, в честь которого назван остров Зыкова.